Plusieurs fleuves (ou rivières) du monde se nomment Wilson River:

Wilson River en Nouvelle-Galles du Sud. 
Wilson River au Queensland.

Wilson River dans la région du Nunavut.
Rivière Wilson, un affluent du lac Quévillon, coulant dans Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), au Nord-du-Québec, au Québec.

un des deux fleuves appelés Wilson River en Alaska.
Wilson River sur la côte de l'Oregon.

Wilson River.

Voir aussi
Wilson
Wilsons River